Salmerón puede referirse a varias localidades:
Salmerón, un municipio español de la provincia de Guadalajara.
Salmerón, una localidad venezolana ubicada en el Municipio Zamora del Estado Miranda.
Salmerón, cono volcánico situado en la Región de Murcia.

Además, puede referirse al apellido de varias personas relevantes:
Juan de Salmerón (s. XVI): oidor de la Segunda Audiencia de la Nueva España, que gobernó desde enero de 1531 hasta abril de 1534, fecha del nombramiento del primer virrey Antonio de Mendoza.
Alfonso Salmerón S.J. (1515-1585), erudito exégeta bíblico, uno de los primeros miembros de la Compañía de Jesús.
Nicolás Salmerón, uno de los cuatro presidentes que tuvo la Primera República Española.
Francisco Salmerón y Alonso, hermano de Nicolás Salmerón, y también político.
Gerardo Buganza Salmerón, ingeniero y político mexicano.
Luis Salmerón, futbolista argentino.
Francisco Salmerón Salmerón, notario,fundador de la primera Cooperativa de Exportación de productos hortofrutícolas de Almería: "Camposol" con sus marcas" Five Rings" y "Elegida",  Presidente de la Junta del Puerto de Almería y eminente almeriense impulsor y fundador de proyectos para mejorar Almería y  su proyección nacional e internacional. Fue militante de la U.C.D. 

En Botánica:
El nombre común de la planta Chondrilla juncea.
El nombre común de la planta Mantisalca salmantica.

En zoología:
El nombre común que se le da en Uruguay al pez Boridia grossidens.